Sekino ist der Familienname folgender Personen:

 Genya Sekino (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Sekino Jun’ichirō (1914–1988), japanischer Holzschnitt-Künstler und Radierer der Yōga-Richtung